BuxWV (скорочення з нім. Buxtehude-Werke-Verzeichnis — «Каталог робіт Букстегуде») — загальноприйнята система нумерації та ідентифікації творів німецько-датського композитора епохи бароко Дітріха Букстегуде (1637―1707).

Його склав Георг Карштадт і опублікував у 1974 році як «Thematisch-Systematisches Verzeichnis der Musikalischen Werke von Dietrich Buxtehude». Друге видання, опубліковане в 1985 році, містить незначні доповнення та виправлення. Каталог організовано тематично, а не хронологічно, і містить 275 окремих твори. Anhang («Додаток») налічує 13 сумнівних і помилково приписуваних робіт.

Чотирнадцять тріо-сонат (BuxWV 252—265) були єдиними творами, опублікованими за життя Букстегуде. Спочатку вони були випущені у двох томах, перші сім тепер зазвичай називаються опусом 1 Букстегуде, а наступні сім — опусом 2.

Вокальні твори

Кантати (1―112) 

 BuxWV 1 — Accedite gentes, accurite populi
 BuxWV 2 — Afferte Domino gloriam honorem
 BuxWV 3 — All solch dein Güt wir preisen
 BuxWV 4 — Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken
 BuxWV 5 — Also hat Gott die Welt geliebet
 BuxWV 6 — An filius non est Dei, fons gratiae salus rei
 BuxWV 7 — Aperite mihi portas justitiae
 BuxWV 8 — Att du, Jesu, will mig höra
 BuxWV 9 — Bedenke, Mensch, das Ende, bedenke deinen Tod
 BuxWV 10 — Befiehl dem Engel, daß er komm
 BuxWV 11 — Canite Jesu nostro citharae, cymbala, organa
 BuxWV 12 — Cantate Domino canticum novum
 BuxWV 13 — Das neugeborne Kindelein, das herzeliebe Jesulein
 BuxWV 14 — Dein edles Herz, der Liebe Thron
 BuxWV 15 — Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht
 BuxWV 16 — Dies ist der Tag (втрачена)
 BuxWV 17 — Dixit Dominus Domino meo
 BuxWV 18 — Domine, savum fac regem et exaudi nos
 BuxWV 19 — Drei schöne Dinge sind
 BuxWV 20 — Du Friedefürst, Herr Jesu Christ
 BuxWV 21 — Du Friedefürst, Herr Jesu Christ
 BuxWV 22 — Du Lebensfürst, Herr Jesu Christ
 BuxWV 23 — Ecce nunc benedicite Domino
 BuxWV 24 — Eins bitte ich vom Herrn
 BuxWV 25 — Entreißt euch, meine Sinnen
 BuxWV 26 — Erfreue dich, Erde! Du Himmel erschall!
 BuxWV 27 — Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (за мотивом лютеранського гімна)
 BuxWV 28 — Fallax mundus ornat vultus
 BuxWV 29 — Frohlocket mit Händen
 BuxWV 30 — Fürchtet euch nicht, siehe ich verkündige euch große Freude
 BuxWV 31 — Fürwahr, er trug unsere Krankheit
 BuxWV 32 — Gen Himmel zu dem Vater mein
 BuxWV 33 — Gott fähret auf mit Jauchzen
 BuxWV 34 — Gott hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Seele
 BuxWV 35 — Herr, auf dich traue ich
 BuxWV 36 — Herr, ich lasse dich nicht
 BuxWV 37 — Herr, nun läßt du deinen Diener in Frieden fahren
 BuxWV 38 — Herr, wenn ich nur dich hab
 BuxWV 39 — Herr, wenn ich nur dich habe
 BuxWV 40 — Herren var Gud — Der Herr erhöre dich
 BuxWV 41 — Herzlich lieb hab ich dich, o Herr
 BuxWV 42 — Herzlich tut mich verlangen
 BuxWV 43 — Heut triumphieret Gottes Sohn (за мотивом гімну Мартіна Шаллінга)
 BuxWV 44 — Ich bin die Auferstehung und das Leben
 BuxWV 45 — Ich bin eine Blume zu Saron
 BuxWV 46 — Ich habe Lust abzuscheiden
 BuxWV 47 — Ich habe Lust abzuscheiden
 BuxWV 48 — Ich halte es dafür, daß dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei
 BuxWV 49 — Ich sprach in meinem Herzen
 BuxWV 50 — Ich suchte des Nachts in meinem Bette
 BuxWV 51 — Ihr lieben Christen, freut euch nun
 BuxWV 52 — In dulci jubilo, nun singet und seid froh!
 BuxWV 53 — In te, Domine, speravi. Non confundat in aeternum
 BuxWV 54 — Ist es recht, daß man dem Kaiser Zinse gebe oder nicht?
 BuxWV 55 — Je höher du bist, je mehr dich demütige
 BuxWV 56 — Jesu dulcis memoria
 BuxWV 57 — Jesu dulcis memoria
 BuxWV 58 — Jesu komm mein Trost und Lachen
 BuxWV 59 — Jesu meine Freud und Lust
 BuxWV 60 — Jesu meine Freude, meines Herzens Weide on Franck's hymn
 BuxWV 61 — Jesu, meiner Freuden Meister
 BuxWV 62 — Jesu, meines Lebens Leben
 BuxWV 63 — Jesulein, du Tausendschön, Blümlein aus dem Himmelsgarten
 BuxWV 64 — Jubilate Domino, omnis terra
 BuxWV 65 — Klinget mit Freuden, ihr klaron Klarinen
 BuxWV 66 — Kommst du, Licht der Heiden
 BuxWV 67 — Lauda anima mea Dominum
 BuxWV 68 — Lauda Sion Salvatorem
 BuxWV 69 — Laudate pueri, Dominum, laudate nomen Domini
 BuxWV 70 — Liebster, meine Seele saget mit durchaus verliebtem Sinn
 BuxWV 71 — Lobe den Herrn, meine Seele
 BuxWV 72 — Mein Gemüt erfreuet sich
 BuxWV 73 — Mein Herz ist bereit, Gott, daß ich singe und lobe
 BuxWV 74 — Meine Seele, willtu ruhn
 BuxWV 75 — Membra Jesu Nostri (збірка з семи кантат)
 BuxWV 75a — Ad pedes: Ecce super montes
 BuxWV 75b — Ad genua: Ad ubera portabimini
 BuxWV 75c — Ad manus: Quid sunt plagae istae
 BuxWV 75d — Ad latus: Surge amica mea
 BuxWV 75e — Ad pectus: Sicut modo geniti infantes
 BuxWV 75f — Ad cor: Vulnerasti cor meum
 BuxWV 75g — Ad faciem: Illustra faciem tuam
 BuxWV 76 — Fried- und Freudenreiche Hinfarth (збірка з двох кантат)
 BuxWV 76a — Mit Fried und Freud (за мотивом лютеранського гімну)
 BuxWV 76b — Klag-Lied: Muß der Tod denn auch entbinden
 BuxWV 77 — Nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes
 BuxWV 78 — Nimm von uns, Herr, du treuer Gott
 BuxWV 79 — Nun danket alle Gott
 BuxWV 80 — Nun freut euch, ihr Frommen, mit nir
 BuxWV 81 — Nun laßt uns Gott dem Herren Dank sagen
 BuxWV 82 — O clemens, o mitis, o coelestis Pater
 BuxWV 83 — O dulcis Jesu, o amor cordis mei
 BuxWV 84 — O fröhliche Stunden, o fröhliche Zeit
 BuxWV 85 — O fröhliche Stunden, o herrliche Zeit
 BuxWV 86 — O Gott, wir danken deiner Güt'''
 BuxWV 87 — O Gottes Stadt, o güldnes Licht BuxWV 88 — O Jesu mi dulcissime BuxWV 89 — O lux beata Trinitas et principalis unitas BuxWV 90 — O wie selig sind, die zu dem Abendmahl des Lammes berufen sind BuxWV 91 — Pange lingua gloriosi, corporis mysterium BuxWV 92 — Quemadmodum desiderat cervus BuxWV 93 — Salve desiderium, salve clamor gentium BuxWV 94 — Salve, Jesu, Patris gnate unigenite BuxWV 95 — Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz BuxWV 96 — Schwinget euch himmelan, Herzen und Sinnen (Lübeck-Kantate)
 BuxWV 97 — Sicut Moses exaltavit serpentem BuxWV 98 — Singet dem Herren ein neues Lied BuxWV 99 — Surrexit Christus hodie BuxWV 100 — Wachet auf, ruft uns die Stimme BuxWV 101 — Wachet auf, ruft uns die Stimme BuxWV 102 — Wär Gott nicht mit uns diese Zeit (за мотивом лютеранського гімну)
 BuxWV 103 — Walts Gott, mein Werk ich lasse BuxWV 104 — Was frag ich nach der Welt und allen ihren Schätzen BuxWV 105 — Was mich auf dieser Welt betrübt BuxWV 106 — Welt packe dich, ich sehne mich nur nach dem Himmel BuxWV 107 — Wenn ich, Herr Jesu, habe dich BuxWV 108 — Wie schmekt es so lieblich und wohl BuxWV 109 — Wie soll ich dich empfangen BuxWV 110 — Wie wird erneuet, wie wird erfreuet BuxWV 111 — Wo ist doch mein Freund geblieben? BuxWV 112 — Wo soll ich fliehen hin? Різні вокальні твори (113―135) 

 Літургійні роботи (113―114) 

 BuxWV 113 — Мотет «Benedicam Dominum in omni tempore» BuxWV 114 — Missa brevis Весільні арії (115―122) 

 BuxWV 115 — Арія «Auf, Saiten, auf! Lasst euren Schall erklingen!» BuxWV 116 — Арія «Auf, stimmet die Saiten, Gott Phoebus tritt ein» BuxWV 117 — Арія «Deh credete il vostro vanto» BuxWV 118 — Арія «Gestreuet mit Bleumen» BuxWV 119 — Арія «Klinget fur Freuden, ihr larmen Klarinen» BuxWV 120 — Арія «O fröhliche Stunden, o herrlicher Tag» BuxWV 121 — Арія «Opachi boschetti» (фрагмент втраченої серенади)
 BuxWV 122 — Арія «Schlagt, Künstler, die Pauken und Saiten» Канони (123―124) 

 BuxWV 123 — Canon duplex per Augmentationem
 BuxWV 124 — Canon à 3 in Epidiapente et Epidiapason

 Назви творів не збереглися (125―127) 

 BuxWV 125 — Мотет «Christum lieb haben ist viel besser» (втрачений)
 BuxWV 126 — Musik zur Einweihung des Fredenhagen-Altars (втрачено)
 BuxWV 127 — Мотет «Pallidi salvete» (втрачений)

 Abendmusiken (Вечірня музика) (128—135) 

 BuxWV 128 — Die Hochzeit des Lammes / Und die Freudenvolle Einholung der Braut zu derselben (втрачено)
 BuxWV 129 — Das allerschröcklichste und Allererfreulichste, nemlich Ende der Zeit und Anfang der Ewigkeit (втрачено)
 BuxWV 130 — Himmlische Seelenlust auf Erden (втрачено)
 BuxWV 131 — Der verlorene Sohn (втрачено)
 BuxWV 132 — Hundertjähriges Gedicht (втрачено)
 BuxWV 133 — Die Abendmusiken des Jahres 1700 (втрачено)
 BuxWV 134 — Castrum Doloris (втрачено)
 BuxWV 135 — Templum Honoris (втрачено)

 Органні твори (136―225) 
 Вільні органні композиції (136―176) 

 BuxWV 136 — Прелюдія до мажор
 BuxWV 137 — Прелюдія (Прелюдія, фуга і чакона) до мажор
 BuxWV 138 — Прелюдія до мажор
 BuxWV 139 — Прелюдія ре мажор
 BuxWV 140 — Прелюдія ре мінор
 BuxWV 141 — Прелюдія мі мажор
 BuxWV 142 — Прелюдія мі мінор
 BuxWV 143 — Прелюдія мі мінор
 BuxWV 144 — Прелюдія фа мажор
 BuxWV 145 — Прелюдія фа мажор
 BuxWV 146 — Прелюдія фа-дієз мінор
 BuxWV 147 — Прелюдія соль мажор
 BuxWV 148 — Прелюдія соль мінор
 BuxWV 149 — Прелюдія соль мінор
 BuxWV 150 — Прелюдія соль мінор
 BuxWV 151 — Прелюдія ля мажор
 BuxWV 152 — Прелюдія ля мінор (в фригійському ладу)
 BuxWV 153 — Прелюдія ля мінор
 BuxWV 154 — Прелюдія сі-бемоль мажор
 BuxWV 155 — Токата ре мінор
 BuxWV 156 — Токата фа мажор
 BuxWV 157 — Токата фа мажор
 BuxWV 158 — Прелюдія (токата) ля мінор
 BuxWV 159 — Чакона до мінор
 BuxWV 160 — Чакона мі мінор
 BuxWV 161 — Пасакалія ре мінор
 BuxWV 162 — Прелюдія соль мажор (для клавесина чи органу) BuxWV 163 — Прелюдія соль мінор (для клавесина чи органу) BuxWV 164 — Токата соль мажор (для клавесина чи органу) BuxWV 165 — Токата соль мажор (для клавесина чи органу) BuxWV 166 — Канцона до мажор (для клавесина чи органу) BuxWV 167 — Канцонета до мажор (для клавесина чи органу) BuxWV 168 — Канцонета ре мінор (для клавесина чи органу) BuxWV 169 — Канцонета мі мінор (для клавесина чи органу) BuxWV 170 — Канцона соль мажор (для клавесина чи органу) BuxWV 171 — Канцонета соль мажор (для клавесина чи органу) BuxWV 172 — Канцонета соль мажор (для клавесина чи органу) BuxWV 173 — Канцонета соль минор (для клавесина чи органу) BuxWV 174 — Фуга до мажор (для клавесина чи органу) BuxWV 175 — Фуга соль мажор (для клавесина чи органу) BuxWV 176 — Фуга сі-бемоль мажор (для клавесина чи органу) Хоральні прелюдії та магніфікати (177―224) 
Букстегуде склав хоральні прелюдії на такі гімни:

 BuxWV 177 — Ach Gott und Herr (ре мінор)
 BuxWV 178 — Ach Herr, mich armen Sünder (ля мінор)
 BuxWV 179 — Auf meinen lieben Gott (мі мінор)
 BuxWV 180 — Christ, unser Herr, zum Jordan kam (ре мінор)
 BuxWV 181 — Danket dem Herren, denn er ist sehr freundlich (соль мінор)
 BuxWV 182 — Der Tag, der ist so freudenreich (соль мажор)
 BuxWV 183 — Durch Adams Fall ist ganz verderbt (ре мінор)
 BuxWV 184 — Ein feste Burg ist unser Gott (до мажор)
 BuxWV 185 — Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (соль мінор)
 BuxWV 186 — Es ist das Heil uns kommen her (до мажор)
 BuxWV 187 — Es spricht der Unweisen Mund wohl (соль мажор)
 BuxWV 188 — Gelobet seist du, Jesu Christ (соль мажор)
 BuxWV 189 — Gelobet seist du, Jesu Christ (соль мажор)
 BuxWV 190 — Gott der Vater wohn uns bei (соль мажор)
 BuxWV 191 — Herr Christ, der einig Gottes Sohn (соль мажор)
 BuxWV 192 — Herr Christ, der einig Gottes Sohn (соль мажор)
 BuxWV 193 — Herr Jesu Christ, ich weiß gar wohl (ля мінор)
 BuxWV 194 — Ich dank dir, lieber Herre (фа мажор)
 BuxWV 195 — Ich dank dir schon durch deinen Sohn (фа мажор)
 BuxWV 196 — Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (ре мінор)
 BuxWV 197 — In dulci jubilo (соль мажор)
 BuxWV 198 — Jesus Christus, unser Heiland (соль мінор)
 BuxWV 199 — Komm, heiliger Geist, Herre Gott (фа мажор)
 BuxWV 200 — Komm, heiliger Geist, Herre Gott (фа мажор)
 BuxWV 201 — Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn (соль мінор)
 BuxWV 202 — Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich (соль мажор)
 BuxWV 203 — Магніфікат першого тону (ре мінор)
 BuxWV 204 — Магніфікат першого тону (ре мінор)
 BuxWV 205 — Магніфікат дев'ятого тону (ре мінор)
 BuxWV 206 — Mensch, willt du leben seliglich (мі мінор)
 BuxWV 207 — Nimm von uns, Herr (ре мінор)
 BuxWV 208 — Nun bitten wir den heiligen Geist (соль мажор)
 BuxWV 209 — Nun bitten wir den heiligen Geist (соль мажор)
 BuxWV 210 — Nun freut euch, lieben Christen g'mein (соль мажор)
 BuxWV 211 — Nun komm, der Heiden Heiland (соль мінор)
 BuxWV 212 — Nun lob, mein Seel, den Herren (до мажор)
 BuxWV 213 — Nun lob, mein Seel, den Herren (соль мажор)
 BuxWV 214 — Nun lob, mein Seel, den Herren (соль мажор)
 BuxWV 215 — Nun lob, mein Seel, den Herren (соль мажор)
 BuxWV 216 — O Lux beata, Trinitas (до мажор) (фрагмент)
 BuxWV 217 — Puer natus in Bethlehem (ля мінор)
 BuxWV 218 — Te Deum laudamus (мі мінор)
 BuxWV 219 — Vater unser im Himmelreich (ре мінор)
 BuxWV 220 — Von Gott will ich nicht lassen (ля мінор)
 BuxWV 221 — Von Gott will ich nicht lassen (ля мінор)
 BuxWV 222 — War Gott nicht mit uns diese Zeit (ля мінор)
 BuxWV 223 — Wie schön leuchtet der Morgenstern (соль мажор)
 BuxWV 224 — Wir danken dir, Herr Jesu Christ (ре мінор — ?)

 Канцонета (225) 
Клавіатурна канцонета ля мінор, BuxWV 225, була знайдена безпосередньо перед публікацією, і тому не могла бути правильно вставлена ​​в каталог. Тому вона не з'являється з іншими канцонами та канцонетами і знаходиться в кінці списку органних творів.

 BuxWV 225 — Канцонета ля мінор (для клавасина чи органу) Твори для клавесина (226―251) 

 Сюїти для клавесина (226—244) 

 BuxWV 226 — Сюїта до мажор
 BuxWV 227 — Сюїта до мажор
 BuxWV 228 — Сюїта до мажор
 BuxWV 229 — Сюїта до мажор
 BuxWV 230 — Сюїта до мажор
 BuxWV 231 — Сюїта до мажор
 BuxWV 232 — Сюїта ре мажор
 BuxWV 233 — Сюїта ре мінор
 BuxWV 234 — Сюїта ре мінор
 BuxWV 235 — Сюїта мі мінор
 BuxWV 236 — Сюїта мі мінор
 BuxWV 237 — Сюїта мі мінор
 BuxWV 238 — Сюїта фа мажор
 BuxWV 239 — Сюїта фа мажор
 BuxWV 240 — Сюїта соль мажор
 BuxWV 241 — Сюїта соль мінор
 BuxWV 242 — Сюїта соль мінор
 BuxWV 243 — Сюїта ля мажор
 BuxWV 244 — Сюїта ля мінор

 Варіації та різні твори для клавесина (245—251) 

 BuxWV 245 — Courante zimble з 8 варіаціями ля мінор
 BuxWV 246 — Арія з 10 варіаціями до мажор
 BuxWV 247 — Арія «More Palatino» з 12 варіаціями до мажор
 BuxWV 248 — Арія «Rofilis» з 3 варіаціями ре мінор (на тему Жана-Батиста Люллі)
 BuxWV 249 — Арія з 3 варіаціями ля мінор
 BuxWV 250 — Арія «La Capricciosa» з 32 варіаціями соль мажор
 BuxWV 251 — Сім сюїт «Die Natur und Eigenschaft der Planeten» (втрачені, згадано Йоганном Маттезоном)

 Камерна музика (252―275) 

 Сім сонат, Ор. 1 (бл. 1694) для скрипки, віоли та генерал-басу:
 BuxWV 252 — Соната фа мажор
 BuxWV 253 — Соната соль мажор
 BuxWV 254 — Соната ля мінор
 BuxWV 255 — Соната сі-бемоль мажор
 BuxWV 256 — Соната до мажор
 BuxWV 257 — Соната ре мінор
 BuxWV 258 — Соната мі мінор
 Сім сонат, Ор. 2 (1696) для скрипки, віоли та генерал-басу:
 BuxWV 259 — Соната сі-бемоль мажор
 BuxWV 260 — Соната ре мажор
 BuxWV 261 — Соната соль мінор
 BuxWV 262 — Соната до мінор
 BuxWV 263 — Соната ля мажор
 BuxWV 264 — Соната мі мажор
 BuxWV 265 — Соната фа мажор
 BuxWV 266 — Соната до мажор для 2-х скрипок, віоли та генерал-басу
 BuxWV 267 — Соната ре мажор для віоли, віолони та генерал-басу
 BuxWV 268 — Соната ре мажор для віоли та генерал-басу
 BuxWV 269 — Соната фа мажор для 2-х скрипок, віоли та генерал-басу
 BuxWV 270 — Соната фа мажор для 2-х скрипок і генерал-басу (фрагмент)
 BuxWV 271 — Соната соль мажор для 2-х скрипок, віоли та генерал-басу
 BuxWV 272 — Соната ля мінор для скрипки, віоли та генерал-басу
 BuxWV 273 — Соната сі-бемоль мажор для скрипки, віоли та генерал-басу
 BuxWV 274 — Соната (втрачена)
 BuxWV 275 — Соната (втрачена)

 Додаток (Anh. 1–13) 

 Сумнівні твори (1–8) 

 BuxWV Anh. 1 — Magnificat anima mea Domine BuxWV Anh. 2 — Man singet mit Freuden vom Sieg BuxWV Anh. 3 — Wacht! Euch zum Streit gefasset macht / Das jüngste Gericht (ораторія на 3 дії)
 BuxWV Anh. 4 — Natalia Sacra (втрачена)
 BuxWV Anh. 5 — Соната ре мінор
 BuxWV Anh. 6 — Courante ре мінор для клавесина
 BuxWV Anh. 7 — Courante соль мажор для клавесина
 BuxWV Anh. 8 — Симфонія соль мажор

 Помилково приписувані твори (9–13) 

 BuxWV Anh. 9 — Кантата «Erbarm dich mein, o Herre Gott» (Людвіг Бусбецький)
 BuxWV Anh. 10 — Псалом «Laudate Dominum omnes gentes» (Людвіг Бусбецький)
 BuxWV Anh. 11 — Хоральна прелюдія «Erhalt uns Herr, bei deinem Wort» (автор невідомий, також приписується Георгу Бему та Йоганну Пахельбелю)
 BuxWV Anh. 12 — Сюїта ре мінор для клавесина (Ніколя Лебеґ)
 BuxWV Anh. 13 — Сюїта соль мінор для клавесина (Ніколя Лебеґ)

 Література 

 Georg Karstädt: «Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von Dietrich Buxtehude: Buxtehude-Werke-Verzeichnis (BuxWV)»''. Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1985 (2nd edition)

Посилання 

 Повний каталог з описом композицій (фр.) 
 Індекс творів Букстегуде та біографія 
 Ноти творів Букстегуде

Музичні списки